Audry est un prénom masculin.

Étymologie
D'après Albert Dauzat, Haudry viendrait de Hald, héros et Ric, puissant et Audry de Alda, vieux et Ric, puissant. 
D'après Alain de Benoist, Audry viendrait de Adal, noble et Ric, puissant.

Patronymie 
 Jacqueline Audry (1908-1977), réalisatrice française
 Pierre-François Audry de Puyraveau (1773-1852), politique français
 Jean Audry (1884-1918), officier de la Marine française
 Colette Audry (1906-1990), dramaturge, romancière, scénariste et dialoguiste française

Toponymie 

 Audry, rivière française qui coule dans le département des Ardennes
 Rouvroy-sur-Audry, commune française située la région Champagne-Ardenne

Voir aussi

Références